Соба́кино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Собакино — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Собакино — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Собакино — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Собакино — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Собакино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Собакино — бывшее село, ныне местность Лихоборы в Северном административном округе Москвы.
 Собакино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Собакино — деревня в Карагайском районе Пермского края, упразднена в 2005 году.
 Собакино — бывшее село в Касимовском районе Рязанской области.
 Собакино — до 1940 года название села Виноградово в Вятскополянском районе Кировской области.
 Собакино — до 1960 года название деревни Берёзовка в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Собакино — до 1965 года название деревни Орехово в Городецком районе Нижегородской области.
 Собакино — до 1961 года название деревни Пруды в Уренском районе Нижегородской области.
 Собакино — до 1941 года название села Красный Бор в Шатковском районе Нижегородской области.
 Собакино — до 1961 года название деревни Володарская в Глазуновском районе Орловской области.
 Собакино — прежнее название деревни Михайловка в Залегощенском районе Орловской области.
 Собакино — прежнее название села Новополянское в Сосновоборском районе Пензенской области.
 Собакино — до 1966 года название села Раздольное в Михайловском районе Рязанской области.
 Собакино — до 1964 года название деревни Сосенки в Калязинском районе Тверской области.
 Собакино — до 1964 года название деревни Волжанка в Кашинском районе Тверской области.
 Собакино — до 1964 года название деревни Новинки в Кашинском районе Тверской области.
 Собакино — до 1964 года название деревни Бойцово в Лихославльском районе Тверской области.
 Собакино — до 1961 года название деревни Садовая в Белёвском районе Тульской области.
 Собакино — до 1960 года название села Красноборск в Тереньгульском районе Ульяновской области.

Другие объекты 
 Собакино — озеро в Зеленодольском районе Татарстана, входящее в озёрную систему Собакинские Ямы.

См. также 
 Собакин
 Собакина
 Собакинская волость
Николо-Собакино